Ziphacodon rugatus és una espècie extinta de miàcid. És un nomen dubium.

Referències

Bibliografia 
 Classification of Mammals Above the Species Level: Above the Species de Malcolm C. McKenna, Susan K. Bell i George Gaylord Simpson 
 paleodb.org
 taxonomicon.taxonomy.nl
 uio.mbl.edu 

Miàcids
Carnívors de l'Eocè